Октя́брьский — село в Сарапульском районе Удмуртской республики. Административный центр муниципального образования со статусом сельского поселения Октябрьское.

География 
В селе берёт начало река Северная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сарапульского района
Сарапульский район